Матюково — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Матюково — деревня в Глубокском районе Витебской области.

Россия 
 Матюково — деревня в Галичском районе Костромской области.
 Матюково — деревня в Ступинском районе Московской области.
 Матюково — деревня в Зубцовском районе Тверской области.
 Матюково — деревня в Старицком районе Тверской области.
 Матюково — деревня в Торжокском районе Тверской области.

См. также 
 Матюково 1
 Матюково 2